Вайберн () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Арвайлер. Подчиняется управлению Брольталь. Население составляет 1523 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 10,56 км². Официальный код — 07 1 31 211.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца